Михаи́л Петро́вич Кирпи́чников (род. 9 ноября 1945, Москва) — советский и российский учёный в области физико-химической биологии, белковой инженерии и биотехнологии; государственный и общественный деятель. Академик РАН .

Главный редактор журнала «Вестник Московского университета. Серия 16. Биология», член редколлегий научных журналов «Биологическая химия», «Биотехнология», «Наука в России», член специализированного Учёного совета по защитам докторских диссертаций Института биологии гена РАН, член экспертной комиссии РСОШ по биологии.

Биография 
Окончил МФТИ по специальности «молекулярная биофизика» (1969). С 1969 по 1972 год — аспирант МФТИ. В 1972—1996 годах работал в Институте молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта АН СССР (РАН), прошёл путь от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника. С 1996 года — в Институте биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; заведующий лабораторией инженерии белка (с 2002). Доктор биологических наук (1987), профессор. Заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова со дня её основания (2000). В 2004—2006 годах — проректор, начальник Управления инновационной политики и организации инновационной деятельности МГУ. С 2006 года — декан биологического факультета МГУ.

С 1989 года находился на государственной службе, совмещая её с научной и преподавательской деятельностью. Занимал должности заместителя начальника отдела, заместителя начальника Главного управления Государственного комитета по науке и технике (1989—1991); заместителя начальника управления и начальника управления Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ (1992—1993), заведующего Отделом науки и образования Аппарата Совета Министров — Правительства РФ (1993—1994), начальника Департамента науки и образования (1994—1997) и Департамента науки, высоких технологий, образования и культуры Аппарата Правительства РФ (1997—1998), Первого заместителя Министра (июль-сентябрь 1998) и Министра науки и технологий РФ (сентябрь 1998 — май 2000); Первого заместителя Министра промышленности, науки и технологий РФ (июнь 2000 — март 2004); был членом Президиума РАН и членом Совета РФФИ. В 1998—2000 годах представлял Правительство РФ в качестве наблюдателя в Совете Европейской организации ядерных исследований, был полномочным представителем Правительства РФ в Комитете представителей государств — членов Объединённого института ядерных исследований.

Член-корреспондент РАН с 31 марта 1994 года по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений (физико-химическая биология), академик РАН c 29 мая 1997 года.

Председатель ВАК Министерства образования и науки РФ (2005—2012), член Бюро Отделения биологических наук РАН, академик-секретарь ОБН (с 2017), член Совета РГНФ.

Супруга до 2010 года заведовала лабораторией в Институте кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН. Дочь в 1990 году окончила биологический факультет МГУ.

Владеет английским и французским языками.

Научная деятельность 
Ученик академика А. А. Баева, одного из основоположников советской молекулярной биологии и генетической инженерии. Одним из первых в мире предложил новый подход для изучения структуры белков и их комплексов с ДНК, основанный на согласованном использовании приёмов генетической инженерии, химического синтеза олигонуклеотидов и физического анализа структуры биополимеров. Получил пионерские результаты по конструированию и исследованию искусственных белков, участвовал в создании дизайна и получении первого в мире белка de novo с заданной структурой и функцией. В настоящее время занимается исследованиями ряда рекомбинантных белков и пептидов, представляющих интерес для медицины и биотехнологии, изучением их структуры и функции, а также структурно-функциональных отношений в белковых молекулах.

Автор 193 научных работ (на 2011 год по данным Web of Science, индекс Хирша 18) и многих патентов, создатель ведущей в России школы белковой инженерии.

Член Координационного межведомственного совета по приоритетному направлению «Науки о жизни и биотехнология», член межведомственной комиссии по проблемам генно-инженерной деятельности, член межведомственного научного совета РАН и РАМН по фундаментальным проблемам медицины, член ряда других научных советов РАН и Министерства образования и науки РФ.

В течение нескольких лет читал спецкурс «Белковая инженерия», в настоящее время читает цикл лекций «Введение в молекулярную биоинженерию» на кафедре биоинженерии биологического факультета МГУ.

Основные работы 

 «Связывание cro репрессора фага λ с фрагментом оператора» // «Доклады АН СССР», 1984.
 «Конструирование белковых молекул» // «Вестник АН СССР», 1988.
 «Белковая инженерия искусственных белков» // «Молекулярная биология», 1996.
 «Comparative analysis of proapoptotic activity of cytochrome c mutants in living cells» // Apoptosis, 2005.
 «Bacterial expression, NMR, and electrophysiology analysis of chimeric short/long-chain alpha-neurotoxins acting on neuronal nicotinic receptors» // J. Biol. Chem., 2007.
 «Lipid-protein nanoscale bilayers: a versatile medium for NMR investigations of membrane proteins and membrane-active peptides» // J. Am. Chem. Soc. 2008 и др.

Награды 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1995)
 Орден Почёта (1998)
 Государственная премия РФ в области науки и техники (1999)  вместе с О. Б. Птицыным, Д. А. Долгих и А. В. Финкельштейном — за работы по биофизике белков и белковой инженерии. 
 Орден Дружбы (2006)
 «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)
 Премия имени А. А. Баева РАН (2016) — за цикл работ «Рекомбинантные белки как современный инструмент для структурной биологии, биофизики и молекулярной биологии»
 «За заслуги перед Отечеством» III степени (2017)

Ссылки 

 
 Страница на сайте ИБХ им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
 Страница на сайте биологического факультета МГУ
 Страница на сайте кафедры биоинженерии МГУ
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Публикации в «Российской газете»
 ВАК против «оборотней со степенью» (интервью сайту «Полит.ру»)
 Журнальный «список ВАК» — явление временное (выступление на Радио «Свобода») 11 ноября 2008
 Надо соизмерять ширину шага в реформировании научных журналов (01 марта 2009, выступление на конференции «Научный журнал в России: актуальные проблемы и перспективы развития в современных условиях»)
 ВАК без обратных связей (интервью «Частному Корреспонденту»)
 М. П. Кирпичников — научные работы в системе Истина МГУ
 Академику Кирпичникову Михаилу Петровичу - 75 лет! // на портале РАН.
 О присвоении почётных званий МФТИ в феврале 2012 года (в т.ч. М.П. Кирпичникову)

Биологи СССР
Биологи России
Молекулярные биологи
Выпускники факультета молекулярной и химической физики Московского физико-технического института
Министры науки и технологий Российской Федерации
Деканы биологического факультета МГУ
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Биохимики России
Почётные члены РАХ
Лауреаты премии имени А. А. Баева
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Сотрудники ИБХ РАН
Почётные профессора Московского физико-технического института
Проректоры МГУ
Сотрудники Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН